

Вельке Лудінце — село, громада округу Левіце, Нітранський край.
 Мале Лудінце — село, громада округу Левіце, Нітранський край.